Die Open BNP Paribas Banque de Bretagne Quimper 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. Februar 2012 in Quimper stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 304 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 296 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 303 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Quimper